Copa América 1959 kann sich auf zwei Austragungen des Fußballturniers beziehen:
Copa América 1959 in Argentinien
Copa América 1959 in Ecuador